Həsənli – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Həsənli – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Həsənli – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Həsənli – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Həsənli – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian
 Həsənli – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian